VGC steht für: 
 Verkehrsgesellschaft Bäderkreis Calw, ein Verkehrsverbund in Baden-Württemberg.
 Verkehrsgemeinschaft Coburg, eine Verkehrsgemeinschaft in Bayern.
 Verkehrsgemeinschaft Landkreis Cloppenburg, eine Verkehrsgemeinschaft in Niedersachsen.

VGC